Die Serie A 2008/09 war die 77. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie startete am 30. August 2008 und endete am 31. Mai 2009 mit der Übergabe des Scudetto, der italienischen Meisterschaftstrophäe. Meister wurde Titelverteidiger Inter Mailand, der damit die vierte Meisterschaft in Folge und seine 17. insgesamt gewann. Torschützenkönig wurde Zlatan Ibrahimović mit 25 Toren, den zweiten Platz teilten sich Marco Di Vaio vom FC Bologna und Diego Milito vom CFC Genua mit jeweils 24 Treffern.

Insgesamt nahmen 20 Mannschaften an der Meisterschaft teil, die ersten 17 der Serie A 2007/08 sowie drei Aufsteiger aus der Serie B, Chievo Verona, FC Bologna und US Lecce. Die 20 Vereine repräsentierten 13 der 20 italienischen Regionen. Am stärksten vertreten war die Lombardei mit drei Vereinen, Atalanta Bergamo, AC Mailand und Inter Mailand. Piemont, Ligurien, Toskana, Latium und Sizilien stellen jeweils zwei Teams, während Friaul-Julisch Venetien, Venetien, Emilia-Romagna, Kampanien, Apulien, Kalabrien und Sardinien mit jeweils einer Mannschaft vertreten waren. Schon vor Beginn der Saison wurde ein neuer Rekord aufgestellt, denn noch nie zuvor spielten sechs Teams aus dem Süden Italiens in der Serie A. Als Spielball wird der Fußball T90 Omni von Nike verwendet. Den Pokalwettbewerb, die Coppa Italia gewann Lazio Rom im Finale gegen Sampdoria Genua nach Elfmeterschießen.

Teams 

Chievo Verona und FC Bologna stiegen aus der Serie B direkt auf. Dazu kam die US Lecce, die den UC AlbinoLeffe 2:1 im Playoff-Finale um den Aufstieg besiegte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Trainerentlassungen/wechsel

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 

 Abschlusstabelle der Saison 2008/09 auf weltfussball.de
 Torschützenliste der Saison 2008/09 auf weltfussball.de
 Inter Mailand - Kader Leistungsdaten 2008/09 auf transfermarkt.de

2008
Fußballsaison 2008/09